Omer Bhatti – rapper e ballerino norvegese
 Paul Bhatti – medico e politico pakistano
 Shahbaz Bhatti – politico pakistano